3 miejscowości w Polsce: 
 Pietrasze – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Wydminy 
 Pietrasze – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Świętajno 
 Pietrasze – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap

Osiedla:
 Pietrasze - część Białegostoku

Zobacz też: Bronaki-Pietrasze, Siennica-Pietrasze, Wojny-Pietrasze